Чемпионат Австрии по футболу 1932/33 () — 23-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Чемпионом во второй раз в своей истории стал клуб Фёрст. По итогам сезона вылетел клуб Бригиттенау.

Клубы-участники 
Двенадцать команд сыграли два круга игр: дома и на выезде.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1932/1933 на RSSSF

1932/1933
Футбол в Европе в 1932 году
Футбол в Европе в 1933 году